Alfred Fierro (1941-), un historien français ;
 Aurelio Fierro (1923-2005), un chanteur et acteur italien ;
 Lee Fierro (1929-2020), une actrice américaine ;
 Martha Fierro (1977-), une joueuse d'échecs équatorienne.

Autres 
 Fierro, revue de bande dessinée argentine

Voir aussi 
 San Fierro, une ville fictive inspirée de San Francisco dans la série de jeux vidéo Grand Theft Auto